

Результаты соревнований

Мужчины 

АкробатикаБиг-эйр

Ски-кросс

 Зачёт кубка мира 

 Мужчины 

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |Акробатика

| valign=top |
Биг-эйр

 Женщины 

 Зачёт кубка наций 

{| border=0 cellspacing=5
|-
| valign=top |Общий зачёт

|}

Достижения 

Первая победа в карьереПервый подиум в карьере

'''Победы на этапах кубка мира

Примечания 

Зимние виды спорта в сезоне 2017/2018
Кубок мира по фристайлу